Seznam korpusov Kopenske vojske ZDA.

Seznam

Pehotni korpusi 
 I. korpus (ZDA)
 II. korpus (ZDA)
 III. korpus (ZDA)
 IV. korpus (ZDA)
 V. korpus (ZDA)
 VI. korpus (ZDA)
 VII. korpus (ZDA)
 VIII. korpus (ZDA)
 IX. korpus (ZDA)
 X. korpus (ZDA)
 XI. korpus (ZDA)
 XII. korpus (ZDA)
 XIII. korpus (ZDA)
 XIV. korpus (ZDA)
 XV. korpus (ZDA)
 XVI. korpus (ZDA)
 XVII. korpus (ZDA)
 XVIII. zračnoprevozni korpus (ZDA)
 XIX. korpus (ZDA)
 XX. korpus (ZDA)
 XXI. korpus (ZDA)
 XXII. korpus (ZDA)
 XXIII. korpus (ZDA)
 XXIV. korpus (ZDA)
 XXXI. korpus (ZDA)
 XXXIII. korpus (ZDA)
 XXXVI. korpus (ZDA)

Oklepni korpusi 
 I. oklepni korpus (ZDA)
 II. oklepni korpus (ZDA)
 III. oklepni korpus (ZDA)
 IV. oklepni korpus (ZDA)
 V. oklepni korpus (ZDA)
 XVIII. oklepni korpus (ZDA)

Glej tudi 
 seznam korpusov
 seznam divizij Kopenske vojske ZDA

Seznami vojaških enot